Přímus je právní pojem znamenající určitou povinnost:

 Advokátní přímus – povinnost být zastupován advokátem
 Cechovní přímus – povinnost řemeslníků být členy cechů
 Farní přímus – povinnost věřících vykonávat nejzávažnější úkony náboženské praxe ve svém farním kostele
 Lenní přímus – povinnost panovníka do jednoho roku udělit odumřelé léno jinému vazalovi
 Mlýnský přímus – povinnost poddaných mlít své obilí ve mlýnech vrchnosti (za poplatek), a ne na domácích ručních mlýncích
 Pasový přímus – povinnost mít při cestě do zahraničí cestovní pas
 Poddanský přímus – povinnost poddaných kupovat si od vrchnosti různé zboží a služby
 Smluvní přímus – povinnost uzavřít smlouvu